Василий Грачёв:
 Грачёв, Василий Андреевич (1945—1990) — советский кораблестроитель, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Грачёв, Василий Васильевич (1904—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Грачёв, Василий Иванович (1865—1932) — смоленский историк, музейный работник.